My Dad's a Fuckin' Alcoholic () — второй компиляционный альбом панк-рок-группы Frantix, изданный 20 мая 2014 года лейблом Alternative Tentacles.

Музыка 
«Face Reality» начинается «плотным, зловестно-звучащим» аккордом, в то время как Марк Дитон провывает почти неразличимые слова, прежде чем начинается рифф перегруженной гитары и драм-битовые взбивки. Несмотря на то, что данный коллектив классифицируют, как хардкор-панк, участники группы не ограничиваются шаблоном «громко/быстро», иногда демонстрируя нойзовые джемы с металическим отливом, как это заметно в их кавер-версии песни «Interstellar Overdrive», изначально написанной Pink Floyd. Джон Джентиле из Punknew.org заметил сходство звучания группы с другим панк-рок-коллективом — Flipper из Сан-Франциско.

Тексты песен демонстрируют нигилизм, как это видно в заглавной песне. Песня «Dancin' to Punk» является насмешкой над панк-сценой.

Отзывы критиков 
Марк Демин из AllMusic присудил данному альбому четыре звезды из пяти, назвав данный релиз «грубо-высеченным портретом великого панк-ансамбля в действии». Джон Джентиле из Punknews.org также присудил данному альбому четыре звезды из пяти, настоятельно порекомендовав данный релиз, назвав его «давно потерянной жемчужиной».

Список композиций

Винил-версия 

 Композиции 1—4 — мини-альбом 1983 года My Dad's a Fuckin' Alcoholic.
 Композиции 5—11 — компиляционный альбом 2003 года My Dad's a Fuckin' Alcoholic.

 Композиции 1—4 — мини-альбом 1982 года The Frantix E.P.
 5-я композиция — неизданная ранее концертная запись.
 Композиции 6—12 — компиляционный альбом 2003 года My Dad's a Fuckin' Alcoholic.

CD-версия 

 Композиции 1—4 — мини-альбом 1982 года Face Reality.
 Композиции 5—8 — мини-альбом 1983 года My Dad's a Fuckin' Alcoholic.
 Композиции 9—15 — демоальбом 1983 года Insane Tunnel.
 Композиции 16—23 — неизданные ранее концертные записи 1980-х годов.

Участники записи 
Frantix
 Марк Дитон — вокал
 Рик Кулуики — гитара, обложка
 Мэтт Бишофф — бас-гитара (композиции 1—4 на стороне B)
 Пол Катоподес — бас-гитара (композиции 1—4 на стороне B)
 Дейви Стьюарт — ударные
 Весь состав — дизайн

Дополнительный персонал
 Джоэл Далленбах — иллюстрирование
 Кора Фокс — дизайн
 Джесси Таунли — дизайн
 Эль Арно —  альбома
 Дуэйн Дэвис — вкладыш альбома

Примечания 

Альбомы хардкор-панка
Сборники Alternative Tentacles
Сборники 2014 года